Tanacetum artemisioides
 Herba de la sang (Agrimonia eupatoria)